Список министров путей сообщения России содержит имена людей, занимавших эту должность в Российской империи, Российского государства, РСФСР, СССР и современной Российской Федерации.

Департамент водяных коммуникаций Российской империи

Управление водяными и сухопутными сообщениями Российской Империи

Главное управление путей сообщения Российской империи

Главное управление путей сообщения и публичных зданий Российской империи

Министерство путей сообщения Российской империи

Министерство путей сообщения Временного правительства России

Министерство путей сообщения Российского правительства

Народный комиссариат путей сообщения РСФСР

Народный комиссариат путей сообщения СССР 
Образован 6 июля 1923 года. 30 января 1931 года из него выделен Наркомат водного транспорта СССР.

15 марта 1946 года преобразован в одноимённое министерство.

Министерство путей сообщения СССР 
Образовано 15 марта 1946 года из одноимённого наркомата (Закон СССР от 15 марта 1946 года «О преобразовании Совета народных комиссаров СССР в Совет министров СССР и Советов народных комиссаров союзных и автономных республик — в Советы министров союзных и автономных республик»). 15 марта 1953 года ему переданы функции упразднённого Министерства автомобильного транспорта СССР. 26 августа 1953 года функции руководства автомобильным транспортом переданы во вновь созданное Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР.

Ликвидировано 20 января 1992 года в связи с прекращением существования СССР (Указ Президента РФ от 20 января 1992 года № 28).

Министерство путей сообщения Российской Федерации 
Образовано 20 января 1992 года на базе Министерства путей сообщения СССР (Указ Президента РФ от 20 января 1992 года № 28).

Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» МПС России упразднено. Функции упразднённого министерства — федерального органа исполнительной власти переданы: Министерству транспорта Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере транспорта и Федеральному агентству железнодорожного транспорта. Часть функций управления передана в ОАО «Российские железные дороги» (создано 1 октября 2003 года).

См. также 
 Список министров транспорта России.

Примечания

Литература 
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи 1802—1917. СПб, 2002.
 Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. — М., 1999.

Списки министров России
Списки министров СССР